Боливарианские спортивные игры () — международные комплексные спортивные соревнования, проходящие в Южной Америке под эгидой .

История 
Первые Игры были проведены в 1938 году в Боготе (Колумбия), и были приурочены к 400-летию города; образцом для них послужили Летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Целью Игр было продвижение к единству боливарианских стран через спорт. После их проведения в рамках Панамериканской спортивной организации была образована Боливарианская спортивная организация, взявшая на себя организацию и проведение последующих Игр. Начиная с 1973 года Игры проходят раз в 4 года.

Список Игр

Общий медальный зачет 

Боливарианские игры